Die Amateur-Boxweltmeisterschaften sind nach den Olympischen Boxwettkämpfen die bedeutendsten Wettkämpfe im Amateurboxen. Sie werden von der AIBA organisiert. Die erste Weltmeisterschaft fand 1974 in der kubanischen Hauptstadt Havanna statt.

Die Meisterschaften wurden zunächst bis 1986 im Vierjahresrhythmus ausgetragen. Die 5. Wettbewerbe fanden bereits drei Jahre später, 1989 in Moskau statt. Seitdem werden sie regelmäßig im zweijährlichen Rhythmus ausgetragen. Nach einer Reform der Gewichtsklassen reduzierte sich deren Anzahl von 12 auf 11.

Der bisher erfolgreichste Teilnehmer ist mit sechs Gold- und eine Silbermedaille der kubanische Schwergewichtler Félix Savón. Die bisher erfolgreichste Teilnehmerin ist mit fünf Gold- und eine Silbermedaille die Inderin Mary Kom. Kuba ist mit 67 Gold-, 30 Silber und 24 Bronzemedaillen die mit Abstand erfolgreichste Teilnehmernationen.

Seit 1979 werden auch Junioren-Weltmeisterschaften ausgetragen. Zudem fanden von 2001 bis 2007 im Jahresrhythmus, bis auf 2004, Kadetten-Weltmeisterschaften statt. Im Jahre 2008 wurden die ersten Wettkämpfe der Jugend-Weltmeisterschaften in der mexikanischen Stadt Guadalajara ausgetragen, die seitdem regelmäßig alle zwei Jahre stattfinden.  Weibliche Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften gibt es seit 2011.

Weltmeister, die auch Olympiasieger waren 
Folgende Weltmeister waren auch Olympiasieger: Zhou Shiming (2), Teófilo Stevenson (3), Félix Savón (3), Roberto Balado, Odlanier Solís, Mario Kindelán (2), Jorge Hernández, Howard Davis, Emilio Correa Vaillant, Mate Parlov, Ángel Herrera (2), José Gómez Mustelier, Iwajlo Marinow, Mark Breland, Tyrell Biggs, István Kovács, Juan Carlos Lemus, Héctor Vinent (2), Ariel Hernández (2), Daniel Petrow, Maikro Romero, Oleg Elekpajewitsch Saitow (2), Alexander Borissowitsch Lebsjak, Muhammadqodir Abdullayev, Yan Barthelemí, Guillermo Rigondeaux (2), Somjit Jongjohor, Alexander Wladimirowitsch Powetkin, Alexei Wiktorowitsch Tischtschenko (2), Serik Säpijew, Roberto Cammarelle, Wassyl Lomatschenko (2), Roniel Iglesias, Jegor Leonidowitsch Mechonzew, Oleksandr Ussyk, Danijar Jeleussinow, Henry Maske, Arlen López, Julio César La Cruz, Jewgeni Andrejewitsch Tischtschenko, Tony Yoka.

Herrenweltmeisterschaften

Medaillenspiegel der Herren 

Stand: 24. September 2019

Anm.: Zwei Silbermedaillen wurden aberkannt 1986 in Reno.

Erfolgreichste Teilnehmer

Frauenweltmeisterschaften

Medaillenspiegel der Damen 

Stand: 22. Juni 2022

Erfolgreichste Teilnehmerinnen

Medaillenspiegel Gesamt 
Stand: 15. November 2021

Weblinks 
 Offizielle Website der AIBA
 Wettkampfresultate auf iat.uni-leipzig.de
 World Championships